Song of Norway steht für:

 Song of Norway (Schiff), Kreuzfahrtschiff
 Song of Norway (Musical), Musical von Bob Wright (1944) 
 Song of Norway (Film), amerikanischer Film von Andrew L. Stone (1970)